Majka – zdrobnienie od imienia Maja
 Majka – nazwisko
 majka – pryszczel lekarski, chrząszcz z rodziny oleicowatych
 Majka – serial telewizyjny
 Majka – nagroda muzyczna imienia Marii „Majki” Jurkowskiej przyznawana przez redakcję muzyczną Programu III Polskiego Radia
 Majka Jeżowska (ur. 1960) – polska piosenkarka i kompozytorka

osoby o nazwisku Majka 
 Jadwiga Majka (ur. 1931) – polska lekkoatletka, oszczepniczka
 Gracjan Majka (1937–2014) – polski kapucyn, prezbiter zakonny, wykładowca, rekolekcjonista
 Józef Majka (1918–1993) – polski duchowny katolicki, teolog, filozof, socjolog,
 Krzysztof Majka (ur. 1936) – polski naukowiec, specjalista z dziedziny energetyki oraz elektrotechniki
 Krzysztof Majka (ur. 1949) – polski polityk i dyplomata
 Marian Majka (ur. 1959) – polski samorządowiec, prezydent Przemyśla
 Marek Majka (ur. 1959) – polski piłkarz
 Robert Majka (ur. 1962) – poseł na Sejm VIII kadencji
 Paweł Majka (ur. 1972) – polski pisarz
 Rafał Majka (ur. 1989) – polski kolarz

Zobacz też 

 Majki
 Majka z Kosmosu